Il doppio del torneo di tennis Santa Cruz de la Sierra Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Charpentier e Andrés Schneiter che hanno battuto in finale Kepler Orellana e Jimy Szymanski 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Bobby Kokavec /  Marco Osorio (quarti di finale)
 Tomáš Krupa /  Borut Urh (semifinali)

 Alejandro Hernández /  Bernardo Martínez (primo turno)
 Cristiano Testa /  Americo Venero-Montes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santa Cruz de la Sierra Challenger 1998